Accento musicale – l'accento in musica
Accento musicale – un tipo di accento in linguistica